Дудко, Владимир:
 Дудко, Владимир Николаевич (1933—2011) — главный тренер Вооружённых Сил по автомотоспорту, заслуженный тренер СССР.
 Дудко, Владимир Савельевич (род. 1946) — советский футболист, мастер спорта СССР.